Rio Căpăţâna (Tazlău) - um rio da Romênia, afluente do Tazlăul Mare, localizado no distrito de Bacău
Rio Căpăţâna (Zârna) - um rio da Romênia, afluente do Zârna, localizado no distrito de Argeş

Desambiguação